Zollo ist der Familienname folgender Personen:

Frederick Zollo (* 1953), US-amerikanischer Film- und Theaterproduzent
Paul Zollo (* 1958), US-amerikanischer Sänger, Autor, Journalist und Fotograf